Dupla vagy semmi (The Secret of My Success), 1987-es amerikai vígjáték Michael J. Fox főszereplésével
 Dupla vagy semmi, a Dolly Roll 1989-es albuma
 A félelmek iskolája - Dupla vagy semmi, 1999-es amerikai akciófilm
 Dupla vagy semmi (Double Indemnity), James M. Cain regénye
 Dupla vagy semmi, azaz két életet vagy egyet sem, Illyés Gyula színdarabja